|}

Die Bahnstrecke Siwersk–Lichaja ist eine Nebenbahn im Osten der Ukraine. Sie verläuft von Siwersk im Osten der Ukraine über Rodakowe, Lutuhyne, Simejkyne und Iswaryne nach Lichowskoi im Süden Russlands. Die Strecke ist eingleisig in Breitspur (1.520 mm) ausgeführt, der Betrieb der Strecke wird auf ukrainischer Seite von den Ukrainischen Bahnen gewährleistet, der Abschnitt bis zur ukrainischen Grenze wird von der Donezka Salisnyzja betreut. Auf russischer Seite wird der Betrieb durch die Russischen Eisenbahnen, speziell der Sewero-Kawkasskaja schelesnaja doroga unterhalten.

Geschichte 
Die Strecke wurde zunächst zwischen Siwersk und Rodakowe (als Teil der Gesamtstrecke zwischen Lyman und Rodakowe) im Jahr 1911 durch die Norddonezer Eisenbahn eröffnet
Die Strecke von Rodakowe nach Lichaja wurde dann während des Ersten Weltkrieges 1916 eröffnet. 1953 ging die Norddonezker Eisenbahn dann in den Sowjetischen Eisenbahnen auf, nach dem Ende der Sowjetunion wurde der ukrainische Teil an die Ukrsalisnyzja übergeben, der russische Teil kam zu den Russischen Staatsbahnen. Die Strecke zwischen Iswaryne und Lichaja ist seit den 1990er Jahren auf Grund der Grenzlage stillgelegt worden und wurde zwischen 2000 und 2002 großteils abgebaut.

Seit Sommer 2014 ist der Eisenbahnverkehr zwischen Switlaniwka und Sentjaniwka auf Grund des Ukrainekrieges unterbrochen.

Galerie

Weblinks 
 Informationen zur Entwicklung der Norddonezker Eisenbahn
 Bilder zur Teilstrecke Siwersk–Rodakowe
 Bilder zur Teilstrecke Rodakowe–Iswaryne
 Bilder zur Teilstrecke Pleschakowo-Lichaja
 Informationen zum stillgelegten Streckenabschnitt zwischen Iswaryne und Lichaja (russisch)
 Informationen zur Geschichte der Strecke (russisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke CharkiwLichaja
Bahnstrecke CharkiwLichaja